K30 oder K 30 steht für:

 Chevrolet K30, siehe Chevrolet C-Serie #1973–1991
 Junkers K 30
 K30 Biho, Flugabwehrpanzer

K-30 steht für:

 Pentax K-30, japanische Kamera
 Flughafen Sinŭiju, US-Bezeichnung für nordkoreanischen Flugplatz im Koreakrieg

K30